Monte Croce  – montagna alta 1.779 m s.l.m. nel comune di Lierna in provincia di Lecco
 Monte Croce – montagna alta 2.490 m s.l.m. in provincia autonoma di Trento
 Monte Croce – montagna alta 1.080 m s.l.m. in provincia di Roma
 Monte Croce – montagna alta 756 m s.l.m. in provincia di Savona
 Monte Croce – montagna alta 1.643 m s.l.m. in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Monte Croce (Križ) – montagna alta 2.409 m s.l.m. nel parco nazionale del Tricorno in Slovenia
 Monte Croce - montagna alta 785 m in provincia di Genova